La Sociedad de Cristo para los Migrantes Polacos (en latín: Societas Christi pro Emigrantibus Polonis), abreviada S.Chr., es una congregación religiosa clerical católica romana de derecho pontificio.
Catolicismo
Polonia
Migración